George H. Lindsay (1837–1916) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku 
 George Campbell Lindsay (1863–1905) – szkocki rugbysta
 George W. Lindsay (1865–1938) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku